Список видів роду Asterina:

Список, який станом на 25.10.2019 містить 715 визнаних видів роду Asterina, складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Asterina aburiensis S.Hughes, 1952
 Asterina acalyphae Syd., 1925
 Asterina achyrospermi Mibey, 1996
 Asterina acronychiae Hosag. & Goos, 1996
 Asterina acrotremae Hosag. & Chandrapr. ex Hosag., 2011
 Asterina adeniae Hansf., 1945
 Asterina adeniicola Hosag. & Kamar., 2006
 Asterina adenostemmatis A.K.Kar & S.N.Ghosh, 1987
 Asterina advenula Syd., 1927
 Asterina aemula Syd., 1927
 Asterina africana (Van der Byl) Doidge, 1942
 Asterina afzeliae Mibey, 1997
 Asterina aganosmae Petr., 1931
 Asterina aglaiae Hosag., 2006
 Asterina alchorneae Syd., 1938
 Asterina alchorneae-javanensis Hansf., 1954
 Asterina alchorneicola Hansf., 1945
 Asterina alloplecti T.A.Hofm., 2011
 Asterina alpina Racib., 1900
 Asterina altingiae B.Song, 2003
 Asterina amadelpha Syd., 1929
 Asterina anacardii (R.W.Ryan) Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina anamirtae Hosag., 1996
 Asterina anisoptericola Hansf., 1949
 Asterina annonicola Henn., 1902
 Asterina anogeissi R.C.Rajak, 1985
 Asterina antidesmatis Petr., 1959
 Asterina antioquensis (Toro) Garcés, 1944
 Asterina aphanes Petr., 1929
 Asterina aporosae Hansf., 1954
 Asterina aquilariae Ouyang & B.Song, 1995
 Asterina araliae M.S.Patil & A.B.Pawar, 1989
 Asterina ardisiae Hansf., 1954
 Asterina ardisiicola Hosag. & Chandrapr. ex Hosag., 2011
 Asterina arecacearum Hosag., T.K.Abraham & C.K.Biju, 2001
 Asterina aristolochiae Hosag., Jac.Thomas & D.K.Agarwal, 2011
 Asterina arkemibeyi Hosag., Sabeena & S.P.Mathew, 2013
 Asterina arnaudii R.W.Ryan, 1924
 Asterina artabotrydis Hansf., 1938
 Asterina artocarpi Hosag. & Sabeena, 2013
 Asterina asclepiadis Hosag. & Goos, 1996
 Asterina asperulispora Gaillard, 1897
 Asterina aspidii (Henn.) Theiss., 1913
 Asterina assimilis Syd., 1922
 Asterina astroniae H.S.Yates, 1917
 Asterina atalantiae Hosag. & D.K.Agarwal, 2003
 Asterina aterrima Syd., 1938
 Asterina atypica (Bat.) Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina aucubae Henn., 1902
 Asterina aulica Syd., 1938
 Asterina australiensis Syd., 1937
 Asterina averrhoae Hosag., Kamar. & K.P.Babu, 2002
 Asterina azarae Lév., 1845

B 

Asterina balakrishnanii Hosag., 1996
 Asterina balansae (Speg.) Sacc. & Trotter, 1913
 Asterina balii Syd. & P.Syd., 1921
 Asterina banguinensis H.S.Yates, 1918
 Asterina banisteriae Syd., 1929
 Asterina baphiae S.Hughes, 1952
 Asterina barteriae Hansf., 1945
 Asterina bataanensis Petr., 1931
 Asterina beilschmiediae Bhise, C.R.Patil & Salunkhe, 2015
 Asterina belluciae Henn., 1904
 Asterina benghalensis Mall & Aj.Kumar, 2013
 Asterina betonicae Hosag. & Goos, 1996
 Asterina blanda Syd., 1938
 Asterina blumeae A.K.Kar & S.N.Ghosh, 1987
 Asterina boedijniana Hansf., 1954
 Asterina borneensis Hansf., 1954
 Asterina bosmanae Doidge, 1942
 Asterina bottomleyae Doidge, 1942
 Asterina brandisiae Hansf., 1948
 Asterina brasiliana Speg., 1919
 Asterina breyniae Syd. & P.Syd., 1917
 Asterina breyniaecola Trotter, 1926
 Asterina bruceae B.Song, 2003
 Asterina buettneriae Theiss., 1913
 Asterina bukobensis Hansf., 1946
 Asterina byrsonimicola Henn., 1905

C 

Asterina camarinensis Syd. & P.Syd., 1914
 Asterina cambodiana P.Joly, 1965
 Asterina cannonii Hosag. & C.K.Biju, 2005
 Asterina cansjerae R.W.Ryan, 1928
 Asterina cansjericola Hansf. & Thirum., 1948
 Asterina canthii H.S.Yates, 1918
 Asterina canthii-dicocci Hosag., 2006
 Asterina canthiigena Hosag., Archana & D.K.Agarwal, 2007
 Asterina capparicola Doidge, 1942
 Asterina capparis Syd., P.Syd. & E.J.Butler, 1911
 Asterina caralliae Lonkar, C.R.Patil & Salunkhe, 2019
 Asterina carbonacea Cooke, 1880
 Asterina caricarum Rehm, 1895
 Asterina caseariae Hansf., 1944
 Asterina caseariae-esculentae Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina caseariicola Hansf., 1907
 Asterina cassiae Syd. & P.Syd., 1913
 Asterina cassiicola Hosag. & Archana, 2012
 Asterina cassiigena Hosag., Thimm. & Sabeena, 2013
 Asterina castanopsidis B.Song & Ouyang, 1996
 Asterina celtidicola Henn., 1905
 Asterina centroniae Petr., 1950
 Asterina centropogonis R.E.D.Baker & W.T.Dale, 1951
 Asterina ceropegiae Hosag., H.Biju & Manojk., 2006
 Asterina cestricola (R.W.Ryan) Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina champereiae Hansf., 1949
 Asterina champereiicola B.Song & T.H.Li, 2004
 Asterina chloranthi Syd., 1931
 Asterina chlorophorae Hansf., 1946
 Asterina chrysophylli Henn., 1908
 Asterina chrysophylligena Hosag., Thimm. & Sabeena, 2013
 Asterina ciferriana Petr., 1932
 Asterina cinnamomi Syd., 1923
 Asterina cinnamomicola Hansf., 1946
 Asterina cipadessae H.S.Yates, 1917
 Asterina circularis G.Winter, 1886
 Asterina cissi S.Hughes, 1952
 Asterina citriobati Hansf., 1957
 Asterina clasterosporium S.Hughes, 1953
 Asterina clausenicola Doidge, 1920
 Asterina claviflori A.K.Kar & Maity, 1970
 Asterina clematidis Hansf., 1954
 Asterina clemensiae Petr., 1931
 Asterina clermontiae F.Stevens & R.W.Ryan, 1925
 Asterina clerodendricola Hansf., 1938
 Asterina clusiacearum Hosag. & Thimm., 2012
 Asterina coccolobae Ferd. & Winge, 1908
 Asterina coelocaryi Hansf., 1945
 Asterina colliculosa Speg., 1889
 Asterina columellicola W.Yamam., 1956
 Asterina combreti Syd. & P.Syd., 1910
 Asterina compsoneurae T.A.Hofm., 2011
 Asterina concinna Syd., 1930
 Asterina confertissima Syd. & P.Syd., 1916
 Asterina congesta Cooke, 1880
 Asterina congregata Berk. & M.A.Curtis, 1860
 Asterina connectilis Syd., 1939
 Asterina consimilis Höhn., 1908
 Asterina consobrina Syd., 1927
 Asterina contigua Syd., 1938
 Asterina corallopoda Syd., 1939
 Asterina cordylines Syd., 1937
 Asterina coriacella Speg., 1889
 Asterina costaricensis Syd., 1927
 Asterina crebra Syd. & P.Syd., 1913
 Asterina crotoniensis R.W.Ryan, 1939
 Asterina crotonis Syd. & P.Syd., 1916
 Asterina cryptocaryicola Hosag., C.K.Biju & T.K.Abraham, 2001
 Asterina cupaniae Bat., 1953
 Asterina cupheae Syd., 1927
 Asterina cyathearum Racib., 1900
 Asterina cylindrophora Syd. & P.Syd., 1917
 Asterina cynanchi Hosag. & Shiburaj, 2002
 Asterina cynanchicola Hosag. & Archana, 2012
 Asterina cynometrae Hongsanan & K.D.Hyde, 2016
 Asterina cyrtandrae Hansf., 1954

D 

Asterina dallasica Petr., 1954
 Asterina daphniphylli W.Yamam., 1956
 Asterina daphniphyllicola B.Song, 2004
 Asterina davillae J.A.Stev., 1943
 Asterina decipiens Syd. & P.Syd., 1912
 Asterina decora Syd., 1937
 Asterina decumana Syd., 1937
 Asterina deightonii Syd., 1938
 Asterina delicata Doidge, 1920
 Asterina delicatula Syd., P.Syd. & Bal, 1921
 Asterina delitescens Ellis & G.Martin, 1883
 Asterina dendroidea W.Yamam., 1956
 Asterina denigrata Petr., 1929
 Asterina densa Syd. & P.Syd., 1914
 Asterina derridicola Hosag., Sabeena & S.P.Mathew, 2013
 Asterina derridis Henn., 1908
 Asterina desmoticola Hosag. & Sabeena, 2013
 Asterina deviata Syd., 1939
 Asterina dhivaharanii Hosag. & Nithyath., 2010
 Asterina diaphorella Syd. & P.Syd., 1919
 Asterina dichapetali Hansf. & Thirum., 1948
 Asterina diclipterae W.Yamam., 1956
 Asterina dictyolomatis Henn., 1904
 Asterina dilabens Syd. & P.Syd., 1904
 Asterina dilleniae Syd. & P.Syd., 1914
 Asterina dinghuensis B.Song, T.H.Li & Y.H.Shen, 2004
 Asterina diospyri Hosag. & C.K.Pradeep, 2001
 Asterina dipholidis Petr. & Cif., 1930
 Asterina diplocarpa Cooke, 1882
 Asterina diplopoda Syd., 1927
 Asterina disciferae Hosag., 1996
 Asterina disseminata Syd., 1939
 Asterina distyliicola I.Hino & Katum., 1956
 Asterina ditissima Syd. & P.Syd., 1917
 Asterina dorsteniae Syd., 1927
 Asterina doryphorae Hansf., 1954
 Asterina drimycarpi A.K.Kar & Maity, 1970
 Asterina drimydicola Hansf., 1954
 Asterina drypeticola Petr. & Cif., 1932
 Asterina drypetigena Hosag. & Sony Thomas, 2013
 Asterina drypetis R.W.Ryan, 1924

E 

Asterina echinospora Höhn., 1910
 Asterina effusa Cooke & Massee, 1887
 Asterina ekmanii Petr. & Cif., 1932
 Asterina elachista Syd., 1938
 Asterina elaeagni (Syd. & P.Syd.) Syd., 1931
 Asterina elaeocarpi Syd. & P.Syd., 1911
 Asterina elaeocarpicola Hansf., 1954
 Asterina elaeocarpigena Hosag., S.P.Mathew & D.Babu, 2014
 Asterina elaeocarpi-kobanmochii W.Yamam., 1957
 Asterina elatostematis Hosag. & Goos, 1996
 Asterina elegans Doidge, 1942
 Asterina elmeri Syd. & P.Syd., 1911
 Asterina embeliae Hansf., 1944
 Asterina emciciana Hosag., P.J.Robin & Archana, 2009
 Asterina enicostematis Hosag. & Chandrapr., 2009
 Asterina enicostemmatis Hosag. & Chandrapr., 2009
 Asterina entebbeensis Hansf., 1946
 Asterina eocenica Dilcher, 1965
 Asterina erebia Syd., 1927
 Asterina erithalidis (Ellis & Everh.) Farl., 1905
 Asterina erysiphoides (Ellis & Everh.) A.Pande, 2008
 Asterina erythropali Hansf., 1954
 Asterina erythropalicola Hosag. & Goos, 1996
 Asterina escharoides Syd. & P.Syd., 1911
 Asterina eugeniae-formosanae W.Yamam., 1957
 Asterina euodiae Hansf., 1954
 Asterina euodiicola W.Yamam., 1956
 Asterina euonymi Hosag. & Goos, 1994
 Asterina eupatorii A.K.Kar & S.N.Ghosh, 1987
 Asterina eupomatiae (Henn.) Theiss., 1913
 Asterina euryae B.Song, 2004
 Asterina excoecariae Doidge, 1920

F 

Asterina fagarae H.S.Yates, 1918
 Asterina fawcettii R.W.Ryan, 1924
 Asterina ferruginosa Doidge, 1920
 Asterina fici-globosae Hansf., 1954
 Asterina fieldiae Hansf., 1954
 Asterina flacourtiacearum Hosag. & K.Ravik., 1996
 Asterina flacourtiaceicola B.Song, T.H.Li & Hosag., 2003
 Asterina flacourtiae Petr., 1931
 Asterina fleuryae Doidge, 1942
 Asterina formosana W.Yamam., 1957
 Asterina fragillissima Berk., 1855
 Asterina fraseriana Syd., 1937
 Asterina fuchsiae Syd., 1939
 Asterina fumagina Dearn. & Barthol., 1917
 Asterina funtumiae Syd., 1938

G 

Asterina gaiadendricola T.A.Hofm., 2008
 Asterina gamsii Hosag. & C.K.Biju, 2005
 Asterina garciniae Hansf., 1946
 Asterina garciniicola Ouyang & B.Song, 1995
 Asterina gardoquiae (Syd. & P.Syd.) Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina geniospori (Hansf.) Hansf., 1941
 Asterina geniostomaticola Hansf., 1954
 Asterina geniostomatis Hansf., 1954
 Asterina genipae R.W.Ryan, 1924
 Asterina gerbericola Doidge, 1924
 Asterina gesneriacearum (Henn.) Hongsanan & K.D.Hyde, 2014
 Asterina girardiniae Hosag. & C.K.Biju, 2005
 Asterina glycosmidigena Hosag. & Jac.Thomas, 2010
 Asterina glycosmidis Hosag. & C.K.Biju, 2005
 Asterina glyptopetali Hosag. & C.K.Biju, 2005
 Asterina gmelinae Sacc., 1916
 Asterina gomphandrae Hosag. & C.K.Biju, 2002
 Asterina gonostegiae W.Yamam., 1956
 Asterina goosii Hosag. & N.P.Balakr., 1996
 Asterina gopalkrishnanii L.N.Nair & V.P.Kaul, 1987
 Asterina gouldiae F.Stevens & R.W.Ryan, 1925
 Asterina goyazensis Henn., 1895
 Asterina grammocarpa Syd. & P.Syd., 1914
 Asterina grandicarpa Mibey, 1997
 Asterina grewiae Cooke, 1882
 Asterina grisea Petr., 1950
 Asterina guaranitica Speg., 1888
 Asterina guianensis R.W.Ryan, 1924
 Asterina gymnemae Hosag. & Jac.Thomas, 2010
 Asterina gymnosporiae E.Castell., 1942

H 

Asterina hainanensis B.Song, 2004
 Asterina hakgalensis Hansf., 1947
 Asterina hamata Syd., 1927
 Asterina hamatula Cif., 1938
 Asterina hansfordii Syd., 1938
 Asterina hapala Syd., 1938
 Asterina hederae Desm., 1859
 Asterina heliciae W.Yamam., 1956
 Asterina helicteris Ouyang & Y.X.Hu, 1996
 Asterina hemidesmi Hosag., Thimm. & Sabeena, 2013
 Asterina hendersonii Doidge, 1920
 Asterina henianii R.C.Verma, M.S.Tripathi & R.K.Chaudhary, 1999
 Asterina heterostemmatis W.Yamam., 1956
 Asterina heterotropae Nakam., 1973
 Asterina hians Syd. & P.Syd., 1916
 Asterina hibisci (Doidge) Hosag., 2004
 Asterina himantia (Pers.) Sacc., 1882
 Asterina hippocrateae R.W.Ryan, 1924
 Asterina hodgsoniae B.Song & T.H.Li, 2002
 Asterina holarrhenae R.W.Ryan, 1928
 Asterina holocalycis Speg., 1912
 Asterina homalii Syd., 1939
 Asterina homaliicola S.Hughes, 1952
 Asterina homaliigena Hosag. & Thimm., 2012
 Asterina homalomenae (J.M.Mend.) Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina homonoiae Hosag. & Sabeena, 2011
 Asterina hopeae Hosag. & Kamar., 2002
 Asterina hopeicola Hosag. & T.K.Abraham, 1998
 Asterina horsfieldiae Hansf., 1954
 Asterina horsfieldiicola B.Song, T.H.Li & Hosag., 2003
 Asterina hosagoudarii Bhise, C.R.Patil & Salunkhe, 2015
 Asterina huallagensis Henn., 1904
 Asterina hughesii Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina hugoniae Hosag., Sabeena & Riju, 2011
 Asterina hydnocarpi Hosag. & T.K.Abraham, 1999
 Asterina hydrangeae B.Song & Ouyang, 1996
 Asterina hydrocotyles Hosag. & C.K.Biju, 2005
 Asterina hyphaster Henn., 1902
 Asterina hypophylla Berk. & M.A.Curtis ex Theiss., 1912
 Asterina hyptidicola Hosag., 2006
 Asterina hyptidis (Rehm) Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina hystrix Pat. & Har., 1900

I 

Asterina ilicicola W.Yamam., 1957
 Asterina incilis Syd., 1938
 Asterina indecora Syd., 1927
 Asterina indica Syd. & P.Syd., 1911
 Asterina isothea Syd., 1927

J 

Asterina jacaratiae Theiss., 1916
 Asterina jahnii Syd., 1930
 Asterina jambolanae A.K.Kar & Maity, 1970
 Asterina japonica Theiss., 1913
 Asterina jasmini Hansf., 1948
 Asterina jasminicola H.S.Yates, 1918
 Asterina jasmini-subtrinervis W.Yamam., 1957
 Asterina jaundeae S.Hughes, 1953

K 

Asterina kampalensis Hansf., 1941
 Asterina kannurensis Hosag., Archana, Khaleel & Ramya, 2012
 Asterina kauaiensis F.Stevens & R.W.Ryan, 1925
 Asterina kernii Toro, 1925
 Asterina killipii Dearn. & House, 1925
 Asterina knemae-attenuatae Hosag., T.K.Abraham & T.S.Nayar, 1998
 Asterina knysnae Doidge, 1942
 Asterina kodajadriensis Hosag., Sabeena & K.Ravik., 2012
 Asterina kosciuskensis Selkirk, 1975
 Asterina kukkalensis Hosag., Dhivah. & Riju, 2011
 Asterina kusukusuensis W.Yamam., 1957
 Asterina kwangensis Henn., 1907

L 

Asterina lactucina Syd., 1931
 Asterina laevipodia M.L.Farr, 1987
 Asterina lafoensiae Bat. & Gayão, 1953
 Asterina lanceolati C.R.Patil, Bhise & S.C.Patil, 2014
 Asterina landolphiae Hansf., 1944
 Asterina landolphiicola Hansf., 1945
 Asterina lanneae Hosag. & Manojk., 2003
 Asterina latifoliae C.R.Patil, Bhise & S.C.Patil, 2014
 Asterina lauracearum B.Song, T.H.Li & Y.H.Shen, 2003
 Asterina lawsoniae Henn. & E.Nyman, 1899
 Asterina lawsoniicola B.Song, 2002
 Asterina laxiuscula Syd. & P.Syd., 1913
 Asterina leeae S.Hughes, 1952
 Asterina leonensis Syd., 1938
 Asterina leopoldina Rehm, 1907
 Asterina lepianthis (Hosag., M.P.Balakr. & Goos) Hosag., 2002
 Asterina leptalea Syd., 1931
 Asterina leucadis Hosag. & P.J.Robin, 2011
 Asterina leveillana Rehm, 1907
 Asterina libertiae Syd. & P.Syd., 1904
 Asterina ligustricola Hosag. & Kamar., 2004
 Asterina ligustrinae (Bat. & Peres) S.Hughes, 1987
 Asterina linderae Hansf., 1948
 Asterina liparidis Racib., 1913
 Asterina litseae H.S.Yates, 1918
 Asterina litseae-ligustrinae Hosag., N.P.Balakr. & Goos, 1996
 Asterina litseae-verticillatae B.Song, 2003
 Asterina lobata Syd. & P.Syd., 1912
 Asterina lobeliae F.Stevens & R.W.Ryan, 1925
 Asterina lobeliicola Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina lobulata W.Yamam., 1957
 Asterina lobulifera Syd. & P.Syd., 1914
 Asterina loeseneriellae Hosag. & Goos, 1996
 Asterina loranthacearum Rehm, 1907
 Asterina loranthicola Syd. & P.Syd., 1914
 Asterina loranthigena Hosag., D.K.Agarwal, H.Biju & Archana, 2006
 Asterina loranthi-rhododendricolae W.Yamam., 1957
 Asterina loropetali B.Song, 2003
 Asterina lucida Bat., 1953
 Asterina lycianthis Hosag. & T.K.Abraham, 1997

M 

Asterina mabae M.S.Patil & A.B.Pawar, 1989
 Asterina macarangae Hansf., 1947
 Asterina machili Katum., 1979
 Asterina madikeriensis Hosag., 2006
 Asterina maeruaicola M.K.Moinuddin, Bagyan. & Jac.Thomas, 2016
 Asterina magnoliae X.Y.Zeng, T.C.Wen & K.D.Hyde, 2018
 Asterina mahoniae Keissl., 1924
 Asterina malaisiae Syd., 1931
 Asterina malleae Hansf., 1955
 Asterina malloti Sawada & W.Yamam., 1959
 Asterina malloti-apeltae B.Song, 2004
 Asterina malloticola Hosag., Kamar. & G.Rajkumar, 2003
 Asterina mallotigena Hosag. & Sabeena, 2012
 Asterina mananthavadiensis Hosag. & Sabeena, 2013
 Asterina mandaquiensis Henn., 1908
 Asterina manglietiae B.Song & Ouyang, 2001
 Asterina manihotis Syd., 1939
 Asterina mappiae Petr. & Cif., 1930
 Asterina marginalis Petr., 1931
 Asterina markhamiae Hansf., 1955
 Asterina marmellensis (Henn.) Theiss., 1913
 Asterina mascagniae Petr., 1947
 Asterina mate Speg., 1908
 Asterina megalosperma Speg., 1908
 Asterina melanomera Syd. & P.Syd., 1917
 Asterina melanotes Syd., 1929
 Asterina melastomacearum R.W.Ryan, 1924
 Asterina melastomatacearum (Henn.) Theiss., 1913
 Asterina melastomaticola Hansf., 1954
 Asterina melastomatis Lév., 1845
 Asterina melastomatis-candidi W.Yamam., 1957
 Asterina melicopicola Hosag. & T.K.Abraham, 1997
 Asterina meliosmae W.Yamam., 1956
 Asterina meliosmicola Petr. & Cif., 1932
 Asterina memecyloniae R.W.Ryan, 1928
 Asterina memorae Henn., 1904
 Asterina menispermacearum Petr., 1959
 Asterina mexicana Ellis & Everh., 1900
 Asterina micheliae Hansf., 1947
 Asterina micheliicola B.Song, T.H.Li & Y.H.Shen, 2001
 Asterina micheliifolia Hosag. & Riju, 2011
 Asterina micheliigena Hosag. & Riju, 2011
 Asterina miconiae Theiss., 1913
 Asterina miconiicola R.W.Ryan, 1924
 Asterina microchita Syd., 1939
 Asterina microcosi B.Song, 2003
 Asterina microspora W.Yamam., 1975
 Asterina microtheca Pat., 1902
 Asterina microtropidicola Hosag., C.K.Biju & D.K.Agarwal, 2002
 Asterina microtropidis Hosag., N.P.Balakr. & Goos, 1996
 Asterina miliusae Hosag. & C.K.Biju, 2004
 Asterina millettiae Hosag., Archana, Kamar. & Jose, 2011
 Asterina mimusopicola Hosag., Sabeena & D.K.Agarwal, 2009
 Asterina mimusopis Hansf., 1957
 Asterina mischocarpi Ouyang & Y.X.Hu, 1996
 Asterina mitrariae Syd., 1932
 Asterina mitteriana Syd., 1937
 Asterina momordicae H.S.Yates, 1918
 Asterina monanthotaxis Mibey, 1997
 Asterina morellae Hosag., C.K.Biju & T.K.Abraham, 2001
 Asterina mulleri J.A.Stev., 1943
 Asterina multiplex Rehm, 1907
 Asterina munnarensis Hosag., 2012
 Asterina murrayae Hansf., 1947
 Asterina murrayicola Hosag. & Sabeena, 2012
 Asterina myrciae R.W.Ryan, 1924
 Asterina myriantha Syd., 1935
 Asterina myristicacearum Hosag. & Sabeena, 2011
 Asterina myristicae Hosag. & Sabeena, 2011
 Asterina myrsinacearum B.Song, 2004
 Asterina myrsines A.K.Kar & Maity, 1970
 Asterina myrtacearum Bhise & C.R.Patil, 2014
 Asterina mysorensis Hansf. & Thirum., 1948

N 

Asterina naraveliae Hosag., C.K.Biju & D.K.Agarwal, 2002
 Asterina natalensis Doidge, 1920
 Asterina natalitia Doidge, 1942
 Asterina natsiati A.K.Kar & Maity, 1970
 Asterina negeriana Syd. & P.Syd., 1904
 Asterina neolitseae H.S.Yates, 1918
 Asterina neolitseicola Hosag., C.K.Biju & T.K.Abraham, 2001
 Asterina nodosa Doidge, 1942
 Asterina nodosaria Dilcher, 1965
 Asterina nodulifera Syd. & P.Syd., 1914
 Asterina nodulosa Speg., 1889
 Asterina nothopegiae R.W.Ryan, 1928
 Asterina nyanzae Hansf., 1938
 Asterina nycticaliae H.S.Yates, 1917

O 

Asterina ocotearum Petr. & Cif., 1932
 Asterina olacicola Hansf., 1947
 Asterina olacis B.Song, 2003
 Asterina oligocarpa Syd. & P.Syd., 1914
 Asterina oligopoda Syd., 1930
 Asterina omphaleae Petr., 1948
 Asterina oncinotidis Doidge, 1942
 Asterina opaca Syd. & P.Syd., 1912
 Asterina opiliae Mibey, 1997
 Asterina opposita Syd. & P.Syd., 1913
 Asterina oppositipodia Rahayu & I.H.Parbery, 1991
 Asterina opulenta (Henn.) Sacc. & D.Sacc., 1905
 Asterina orbicularis Berk. & M.A.Curtis, 1875
 Asterina oreocnidecola Hosag., N.P.Balakr. & Goos, 1996
 Asterina oreocnidegena Hosag., 2006
 Asterina oritis Hansf., 1954
 Asterina orthosticha Syd., 1930
 Asterina oxyanthi Doidge, 1942
 Asterina oxyceri Bhise, C.R.Patil & Salunkhe, 2015

P 

Asterina pachynema Syd., 1939
 Asterina palaquii Hosag. & Goos, 1996
 Asterina pandae Hansf., 1945
 Asterina pandicola Hansf., 1945
 Asterina papillata Syd. & P.Syd., 1916
 Asterina papuensis Hansf., 1957
 Asterina paramacrolobii Mibey, 1997
 Asterina paraphysata Starbäck, 1904
 Asterina parsonsiae Hosag., 2006
 Asterina pasaniae Henn., 1900
 Asterina passiflorae (Henn.) Sacc. & D.Sacc., 1905
 Asterina passifloricola R.W.Ryan, 1924
 Asterina pavoniae Werderm., 1923
 Asterina peglerae Doidge, 1920
 Asterina pellioniae Katum., 1986
 Asterina pemphidioides Cooke, 1876
 Asterina pentaphylacis B.Song, 2002
 Asterina perpusilla Syd. & P.Syd., 1916
 Asterina perseigena Hosag. & Divya, 2013
 Asterina phaleriae J.M.Mend., 1932
 Asterina phenacis Syd., 1927
 Asterina phlogacanthi A.K.Kar & S.N.Ghosh, 1987
 Asterina phoebes Syd., 1927
 Asterina phoebes-costaricanae Hongsanan & K.D.Hyde, 2017
 Asterina phoebicola B.Song, T.H.Li & Hosag., 2003
 Asterina phoebigena Hosag., Dhivah. & Nithyath., 2012
 Asterina phoradendricola J.A.Stev. & Pollack, 1946
 Asterina phyllanthi-beddomei Hosag., Jac.Thomas & D.K.Agarwal, 2011
 Asterina phyllanthicola Suj.Singh, 1980
 Asterina phyllanthigena Hosag., 2004
 Asterina phyllostegiae F.Stevens & R.W.Ryan, 1925
 Asterina physalidis Hosag. & Archana, 2012
 Asterina piperina Syd. & P.Syd., 1917
 Asterina piperis H.S.Yates, 1918
 Asterina pipturi Syd. & P.Syd., 1916
 Asterina pittospori Hansf., 1954
 Asterina planchonellae Hansf., 1954
 Asterina platypoda Syd. & P.Syd., 1917
 Asterina plectranthi Hosag., Manojk. & H.Biju, 2005
 Asterina plectroniae J.M.Mend., 1932
 Asterina plectroniaecola J.M.Mend., 1932
 Asterina pleioceratis S.Hughes, 1953
 Asterina pliniae Cif., 1957
 Asterina pluripora R.W.Ryan, 1928
 Asterina pogostemonis Petr., 1959
 Asterina polygalae Hosag., Dhivah. & Nithyath., 2010
 Asterina polyloba Syd., 1937
 Asterina polythyria Doidge, 1920
 Asterina pongalaparensis Hosag., C.K.Biju & T.K.Abraham, 2001
 Asterina porrigens Syd. & P.Syd., 1912
 Asterina porriginosa Syd. & P.Syd., 1912
 Asterina portoricensis R.W.Ryan, 1924
 Asterina pouteriae B.Song, 2003
 Asterina pouzolziae Petr., 1954
 Asterina pouzolziicola Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina prataprajii Hosag., P.J.Robin & Archana, 2010
 Asterina prosopidis (Ellis & Everh.) Farl., 1905
 Asterina psidii R.W.Ryan, 1924
 Asterina psychotriae R.W.Ryan, 1924
 Asterina psychotriicola Hosag. & Archana, 2009
 Asterina pterygopodii Hansf., 1945
 Asterina puellaris Syd., 1937
 Asterina pulchella Petr., 1929
 Asterina pusilla Syd. & P.Syd., 1913
 Asterina pycnanthi Hansf., 1938

Q 

Asterina quarta Racib., 1913
 Asterina queenslandica Rahayu & I.H.Parbery, 1991

R 

 Asterina racemosae R.W.Ryan, 1924
 Asterina radiofissilis (Sacc.) Theiss., 1912
 Asterina ramonensis Syd., 1927
 Asterina ramosiana Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina ramosii H.S.Yates, 1918
 Asterina ramuligera (Syd. & P.Syd.) Petr., 1947
 Asterina randiae-benthamianae Hansf., 1957
 Asterina recisa Syd., 1937
 Asterina reclinata Syd., 1937
 Asterina rhabdodendri Syd. & P.Syd., 1916
 Asterina rhamni A.K.Kar & S.N.Ghosh, 1987
 Asterina rhodomyrti Hosag., H.Biju & Manojk., 2006
 Asterina rickii Theiss., 1913
 Asterina rizalensis Hansf., 1949
 Asterina rizalica Petr., 1959
 Asterina robusta Doidge, 1920
 Asterina rogergoosii B.Song, 2002
 Asterina rufoviolascens Henn., 1904

S 

Asterina sabalicola Earle, 1900
 Asterina sabiacearum Hosag. & Goos, 1994
 Asterina sabiana A.K.Kar & S.N.Ghosh, 1987
 Asterina saccardoana Theiss., 1913
 Asterina saccopetali Tilak & U.K.Kulk., 1977
 Asterina samaderae Hosag. & Manojk., 2003
 Asterina samanensis Cif., 1938
 Asterina samoensis (Henn.) Theiss., 1919
 Asterina sandowayensis Thaung, 1977
 Asterina saniculae Doidge, 1942
 Asterina saniculicola Hansf., 1954
 Asterina saracae Hosag., T.K.Abraham & J.L.Crane, 1998
 Asterina sarcandrae Hosag. & Kamar., 2006
 Asterina sawadae B.Song, 2004
 Asterina scaberrima Syd., 1938
 Asterina schimae Hosag., Jac.Thomas & P.J.Robin, 2009
 Asterina schlechteriana Syd., 1927
 Asterina schlegeliae T.A.Hofm., 2008
 Asterina scitula Syd., 1938
 Asterina scleropyri Hosag. & Chandrapr., 2009
 Asterina scolopiae Doidge, 1922
 Asterina scrobiculata W.Yamam., 1957
 Asterina scruposa Syd., 1938
 Asterina scutullariae Hosag., Dhivah. & Nithyath., 2012
 Asterina secamonicola Doidge, 1927
 Asterina serrensis Henn., 1908
 Asterina shastavunadaensis Hosag. & Sabeena, 2013
 Asterina shimbaensis Mibey, 1997
 Asterina sidae Earle, 1905
 Asterina sideroxyli Hansf., 1954
 Asterina sidicola R.W.Ryan, 1924
 Asterina simillima Syd. & P.Syd., 1917
 Asterina singaporensis Syd. & P.Syd., 1921
 Asterina sinsuieiensis W.Yamam., 1957
 Asterina siphocampyli Syd., 1939
 Asterina sodalis Syd., 1928
 Asterina solanacearum Garcés, 1944
 Asterina solanicola Berk. & M.A.Curtis, 1868
 Asterina solanicoloides Rehm, 1896
 Asterina songii Hosag., 2012
 Asterina spathodeae Hansf., 1947
 Asterina spectabilis Syd., 1922
 Asterina sphaerotheca P.Karst. & Roum., 1890
 Asterina spinosa (J.M.Mend.) Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina spissa Syd. & P.Syd., 1911
 Asterina sponiae Racib., 1900
 Asterina stauntoniae W.Yamam., 1957
 Asterina stipitipodia M.L.Farr, 1987
 Asterina stixis B.Song, T.H.Li & Hosag., 2003
 Asterina streptocarpi Doidge, 1924
 Asterina strophanthi Henn., 1905
 Asterina styracina Syd., 1927
 Asterina subcylindracea W.Yamam., 1957
 Asterina subglobulifera Höhn., 1920
 Asterina subinermis Syd. & P.Syd., 1913
 Asterina sublibera Berk., 1855
 Asterina submegas (Henn.) Hansf., 1949
 Asterina suttoniae F.Stevens & R.W.Ryan, 1925
 Asterina suttonii Hosag. & C.K.Biju, 2004
 Asterina sydowiana R.W.Ryan, 1924
 Asterina syzygii Doidge, 1942

T 

Asterina tabernaemontanae (Syd.) Hongsanan & K.D.Hyde, 2014
 Asterina tacsoniae Pat., 1893
 Asterina talacauveriana Hosag., 2006
 Asterina tantalina Petr., 1953
 Asterina tarlacensis Petr., 1959
 Asterina tayabensis H.S.Yates, 1917
 Asterina tenella Cooke, 1885
 Asterina tertia Racib., 1913
 Asterina tetracerae Syd., 1931
 Asterina tetracericola B.Song, T.H.Li & F.W.Xing, 2004
 Asterina tetrazygiae R.W.Ryan, 1924
 Asterina tetrazygiicola Y.M.Ahn & J.L.Crane, 2004
 Asterina theae W.Yamam., 1957
 Asterina theissenii R.W.Ryan, 1924
 Asterina thevalakkaraensis Hosag. & Bindu, 2013
 Asterina thotteae Hosag. & Hanlin, 1995
 Asterina thunbergiicola Hansf., 1945
 Asterina thylachii Mibey, 1997
 Asterina tinosporae Hansf., 1954
 Asterina toddalae A.K.Kar & S.N.Ghosh, 1987
 Asterina toddaliicola Hosag., D.K.Agarwal, H.Biju & Archana, 2006
 Asterina tonduzii (Speg.) Syd., 1927
 Asterina toroi Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina torulosa Berk., 1855
 Asterina toxocarpi Hosag. & C.K.Biju, 2005
 Asterina trachycarpa Syd. & P.Syd., 1912
 Asterina tragiae S.Hughes, 1952
 Asterina transiens Theiss., 1913
 Asterina travancorensis Syd. & P.Syd., 1915
 Asterina trichiliae Doidge, 1920
 Asterina trichosanthis B.Song & Ouyang, 2003
 Asterina triloba Earle, 1905
 Asterina triumfettae (G.Arnaud) F.Stevens, 1939
 Asterina triumfetticola W.Yamam., 1957
 Asterina tropicalis Speg., 1919
 Asterina tubocapsici Sawada & W.Yamam., 1959
 Asterina turneracearum Cif., 1954
 Asterina turnerae Henn., 1904
 Asterina turraeae Hansf., 1944
 Asterina tylophorae-indicae Hosag., H.Biju & Manojk., 2006
 Asterina typhospora Maire, 1908

U 

Asterina ugandensis Syd., 1937
 Asterina uncinata Doidge, 1920
 Asterina undulata Doidge, 1920
 Asterina urerae Hansf., 1945
 Asterina uribei Toro, 1930
 Asterina ushae Hosag., Thimm. & Archana, 2013
 Asterina usteri Maire, 1908
 Asterina uvariae Hansf., 1946
 Asterina uvariae-microcarpae B.Song, T.H.Li & J.Q.Liang, 2002
 Asterina uvariicola Hansf., 1945

V 

Asterina vagans Speg., 1888
 Asterina valida (Speg.) Sacc. & Trotter, 1913
 Asterina vanderbijlii Werderm., 1923
 Asterina venezuelana Syd., 1930
 Asterina venustula Syd., 1922
 Asterina vepridis Doidge, 1942
 Asterina verae-crucis Theiss., 1914
 Asterina veronicae (Lib.) Cooke, 1877
 Asterina versipoda R.W.Ryan, 1924
 Asterina viburnicola Hosag., Dhivah. & Nithyath., 2012
 Asterina violae Henn., 1902
 Asterina virescens Speg., 1908
 Asterina visci Hosag., 2002
 Asterina vitacearum Hosag., Thimm. & Sabeena, 2013
 Asterina viticola A.K.Kar & S.N.Ghosh, 1987

W 

Asterina weinmanniae Syd., 1939
 Asterina wingfieldii Hosag., N.P.Balakr. & Goos, 1996
 Asterina woodfordiae V.P.Sahni, 1964
 Asterina woodiana (Doidge) Doidge, 1942
 Asterina woodii Doidge, 1942
 Asterina wrightiae Syd., 1931

X 

Asterina xanthogloea Syd., 1938
 Asterina xumenensis Doidge, 1942
 Asterina xyliae Hosag., 2013
 Asterina xylosmae J.M.Mend., 1932
 Asterina xymalodicola Hansf., 1945
 Asterina xymalodis Hansf., 1945

Y 

Asterina yakusimensis Katum., 1975
 Asterina yamamotoicola Hosag. & T.K.Abraham, 2000
 Asterina yoshinagae Henn., 1902
 Asterina yoshinoi Katum., 1975

Z 

Asterina zanthoxyli W.Yamam., 1957

Примітки

Посилання 
 

 
Asterina
Asterina